По́лпинская — станция Московской железной дороги в Володарском районе г. Брянска, прилегающая к посёлку городского типа Большое Полпино.

Расположена на главном ходу электрифицированной магистральной линии Киев — Москва. На станции останавливаются электропоезда и дизель-поезда сухиничского и дятьковского направлений.

Ранее являлась начальной точкой ныне разобранной железнодорожной линии Полпинская — Дудорово, на которой вплоть до начала XXI века действовало пассажирское сообщение.

Городской общественный транспорт Брянска к станции Полпинская не подходит. Над путями станции пролегает путепровод, соединяющий микрорайон Новостройка и посёлок Большое Полпино.

Примечания 

Станции Брянского региона Московской железной дороги
Станции 5 класса
Промежуточные станции
Узловые железнодорожные станции
Появились в 1899 году в России
1899 год в Брянской области
Железнодорожные станции и платформы Брянска